Ровере́то () — топоним в Италии:

 Роверето — коммуна в регионе Трентино — Альто-Адидже, провинции Тренто.
 Роверето — станция миланского метрополитена.